Српско-грчко царство се може односити на:

 Српско-грчко царство се у историји користи као назив за државу цара Душана који се овенчао за цара Срба и Грка. Цар Душан је прогласио себе за цара Срба и Грка сматрајући да је његова држава способнија да настави традиције Византијске државе од Византије Палеолога који су, иако освојивши Цариград и тиме практично обнављајући Византију, изгубили скоро све територије у Малој Азији и стално били у дефанзивној позицији на свим фронтовима. Цара Душана је на трону Српско-грчког царства наследио цар Урош.
 Царство Симеона Уроша под влашћу царева Симеона Уроша и Јована Уроша са седиштем у граду Трикала. Обухватало је Тесалију, Епир и Албанију.
 Српско-грчко царство се користи као назив за идеју о заједничкој држави Срба и Грка, познатој и као Неовизантија.